Юзеф Энглих (; , Сьрем, Царство Польское — , Познань, Польша) — польский предприниматель и государственный деятель, министр финансов Королевства Польского (1918).

Биография 

Родился в семье учителя. Окончил гимназию в Гданьске, затем изучал юриспруденцию в Берлине, Мюнхене, Вроцлаве и Кёнигсберга. Получив степень доктора юридических наук в 1901 г., он начал адвокатскую практику в Быдгоще. Затем он переехал в Познань, где активно занялся бизнесом. Он являлся членом правления банка «Bank Związku Spółek Zarobkowych», соучредителем Союза промышленников в Познани и фонда поддержки промышленности, редактировал журналы «Познань» и «Фабрикант».

В 1918 г. занимал пост министра финансов Королевства Польского. В составе правительственной делегации принимал участие в переговорах с Германией в связи с захватом Верхней Силезии. В 1919 г. вновь назначался на пост министра финансов.

В 1920 г. он вернулся в Познань. Являлся членом городского совета (1922—1925), продолжил работу в качестве члена наблюдательных советов ряда коммерческих компаний.

В сентябре 1923 г. был спущен на воду сухогруз «Юзеф Инглиш», принадлежащий Польскому обществу судоходства «Орцел Бялы».

Награды и звания 

Кавалер командорского креста со звездой ордена Возрождения Польши.

Публикации 

 «Экономические ресурсы Королевства Польша» (1917),
 «Меры по улучшению промышленности» (1915),
 «Впечатления от поездки в Америку» (1924).

Источники 

 Przegląd Gospodarczy : organ Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów. 1920, z. 1, s. 20.
 Skocz do góry ↑ Polska Zbrojna Nr 263 z 26 września 1923 r. s. 1.
 Skocz do góry ↑ Order Odrodzenia Polski. Trzechlecie pierwszej kapituły 1921–1924. Warszawa: Prezydium Rady Ministrów, 1926, s. 15.

Министры финансов Польши